Wessjoly () ist ein russischer Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Wessjoly (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (Linkehnen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Wessjoly (Adygeja, Maikop)
 Wessjoly (Adygeja, Maikopski, Abadsechskoje)
 Wessjoly (Adygeja, Maikopski, Kamennomostskoje)
 Wessjoly (Soldatskoje), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Wessjoly (Werchni Choteml), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland

Familienname:
 Artjom Wessjoly (1899–1938), sowjetischer Schriftsteller und Dichter

Siehe auch:
 Veselí
 Veselý
 Wessely
 Wessolly
 Wessjolaja (Begriffsklärungsseite)
 Wessjoloje (Begriffsklärungsseite)